Gui II ou Guy II peut désigner :
 Guy II de Laval, seigneur de Laval.
 Gui II de Montlhéry (?-1109), seigneur de Montlhéry,
 Gui II de Rochefort (?-1111), comte de Rochefort,
 Gui II de Namur (ca. 1312 - 1336), marquis de Namur de 1335 à 1336,
 Guy II de Thouars (ca. 1253 - 1308),  vicomte de Thouars de 1274 à 1308,
 Guy II de Lévis (1210 - 1247), seigneur de Mirepoix.